Коре Фройер (; 23 апреля 1912, Вестерос, Швеция — 14 мая 1993) — шведский растениевод, редактор и селекционер.

Биография 
Родился 23 апреля 1912 года в Вестеросе. В 1931 году поступил в Уппсальский университет, который он окончил в 1936 году. В 1936 году был избран директором лаборатории льноводства на Свалёфской опытной станции, данную должность он занимал вплоть до 1977 года.

В 1938 году Фройер женился на писательнице Элси Рюдшё. У них было трое детей.

С 1977 года — на пенсии. Скончался 14 мая 1993 года.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены генетике и селекции растений.
 Вывел ряд новых высококачественных и высокоурожайных сортов ячменя, льна, конопли и хмеля.
 Разрабатывал методы селекции льна и технологии его переработки.

Редакторская деятельность 
 «Журнал Королевской шведской академии сельского и лесного хозяйства»
 «Журнал Шведской ассоциации семеноводства».

Членство в обществах 
 Иностранный член ВАСХНИЛ (1972-92).
 Член Шведской королевской академии сельского и лесного хозяйства (1959-98).

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Родившиеся в Вестеросе
Растениеводы по алфавиту
Редакторы по алфавиту
Селекционеры по алфавиту
Учёные по алфавиту
Растениеводы Швеции
Редакторы Швеции
Селекционеры Швеции
Иностранные члены ВАСХНИЛ
Члены Шведской королевской академии сельского и лесного хозяйства
Выпускники Уппсальского университета
Члены Шведской королевской академии инженерных наук